Omnimotion — творческий псевдоним известного шведского эмбиент-музыканта Стефана Лундааля ().

Биография 
Музыкальная карьера Стефана началась, когда ему было всего 15 лет. В этом возрасте он впервые попробовал писать музыку. Вскоре он стал гитаристом дэт-метал группы Amroth, в которой он, впрочем, не задержался. Побывав участником нескольких групп и перепробовав несколько стилей, Стефан остановился на эмбиенте: по окончании университета он переезжает в Стокгольм и берет псевдоним Omnimotion, под которым он и стал известным в среде эмбиент-музыкантов.

В 1999 году он выпускает свой первый сингл, а уже в 2002 году на лейбле Waveform Records выходит его дебютный альбом «Omnimotion». Следующие его два альбома «Japan» и «Dream Wide Awake» вышли только через четыре года после его дебюта на электронной сцене, в 2006 году.

На сегодняшний день творческая деятельность Omnimotion не окончена, он продолжает выпускать синглы на собственном лейбле «Ambium».

Дискография

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт
 Рецензия на альбом Dream wide awakе

Музыканты в стиле эмбиент
Родившиеся в 1976 году